Эйткен () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Эйткен, Артур (1861—1924) — британский военный деятель, генерал-майор.
 Эйткен, Бретт (род. 1971) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик.
Эйткен, Виктор (1887—1962) — австралийский легкоатлет.
 Эйткен, Дуг (род. 1968) — американский художник.
 Эйткен, Джеймс Макрей (1908—1983) — шотландский шахматист.
 Эйткен, Джина (род. 1993) — шотландская кёрлингистка.
 Эйткен, Джон (1839—1919) — шотландский физик и метеоролог.
 Эйткен, Джордж (1894—1973) — шотландский футболист, тренер.
 Эйткен, Дон — канадский кёрлингист.
 Эйткен, Дэвид (род. 1964) — шотландский кёрлингист и тренер.
 Эйткен, Лорел (1927—2005) — ямайский певец кубинского происхождения.
 Эйткен, Нил (род. 1974) — канадский поэт и переводчик.
 Эйткен, Роберт (род. 1939) — канадский композитор и флейтист.
 Эйткен, Роберт Грант (1864—1951) — американский астроном.
 Эйткен, Роберт Ингерсолл (1878—1949) — американский скульптор и медальер.
 Эйткен, Рой (род. 1958) — шотландский футболист, тренер.
 Эйткен, Споттисвуд (1868—1933) — шотландский и американский актёр.
 Эйткен, Томас (1912—2007) — американский энтомолог и эпидемиолог.
 Эйткен, Уильям, 1-й барон Бивербрук (1879—1964) — английский и канадский политический деятель, министр, издатель, предприниматель и меценат.
 Эйткен, Хью (род. ?) — шотландский кёрлингист.

Составные фамилии 
 Эйткен-Уокер, Луиза (1960) — британская автогонщица.

Примечания